Wolin bezeichnet

 die polnische Insel Wolin
 eine Stadt in Polen, siehe Wolin (Stadt)
 eine Stadt in Tschechien, siehe Volyně

 Wolin (Schiff), ein Schiff der Unity Line

Wolin ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Michailowitsch Wolin (1886–1957), sowjetischer Journalist und Politiker
 Meyer J. Wolin, US-amerikanischer Mikrobiologe
 Neal S. Wolin (* 1961), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Penny Wolin (* 1953), amerikanische Fotografin
 Richard Wolin (* 1952), US-amerikanischer Philosophiehistoriker
 Sheldon Wolin (1922–2015), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Wolin (Волин) ist das Pseudonym von
 Wsewolod Michailowitsch Eichenbaum (1882–1945), einem russischen Anarchisten

Siehe auch:
 Wollin
 Wolyn
 Volin